Das Einzel des Modernen Fünfkampfs der Männer bei den Olympischen Spielen 1952 wurde vom 21. bis 25. Juli in Hämeenlinna ausgetragen.

Wettkampfformat 
Der Moderne Fünfkampf bestand aus fünf Disziplinen. Die Athleten erhielten pro Disziplin Punkte, die ihrer Position entsprachen. Der Athlet mit den wenigsten Punkten nach allen fünf Disziplinen wurde Olympiasieger. Alle Resultate wurden zudem in eine Mannschaftswertung aufgenommen, wo nochmals separat Medaillen vergeben wurden.

Die fünf Disziplinen waren:

 Geländeritt: Ein 5000 m langer Kurs musste innerhalb von 10:32 min absolviert werden. Jeder Athlet startete mit 100 Punkten, durch Abwürfe von Hindernissen oder bei Zeitüberschreitung wurden Minuspunkte berechnet. Bei gleicher Punktzahl entschied die Zeit
 Fechten: Es wurde mit dem Degen im Jeder-gegen-jeden-Modus gefochten. Sieger war derjenige, der den ersten Treffer setzte.
 Pistolenschießen: Jeder Schütze gab 20 Schüsse mit der Schnellfeuerpistole ab und konnte pro Schuss maximal 10 Punkte erzielen.
 Schwimmen: Geschwommen wurde über 300 Meter in der Freistiltechnik.
 Crosslauf: Den Abschluss bildete ein Crosslauf  über 4000 m

Zeitplan

Ergebnisse

Weblinks 

 

Manner